Luigi Corradi, ingegnere ed insegnante (1848-1921)
 Luigi Corradi, ingegnere (1926)